Draculaș, vampirul iepuraș (în engleză: Bunnicula) este un serial de animație american produs de către Jessica Borutski și Maxwell Atoms, și produs de studioul de animație Warner Bros. Animation. Este bazat pe seria de cărți pentru copii cu același nume de către James Howe și Deborah Howe. În Statele Unite, premiera a avut loc pe Boomerang și pe Cartoon Network pe data de 6 februarie 2016.

Premiera în România a serialului ar fi trebuit să fie pe canalul Boomerang pe data de 23 mai 2016, însă din cauza unor probleme tehnice premiera a fost mutată pe data de 20 iunie 2016.

Premisă
Serialul urmărește aventurile comice ale lui Draculaș, vampirul iepuraș care – în loc de a savura lichidul roșu, mult râvnit de orice vampir – savurează sucul de morcovi și de legume. Acest suc îl ajută să dobândească abilități supranaturale. Draculaș a fost în trecut animalul de companie al lui Dracula, însă mai târziu acesta a fost găsit de o fată pe nume Mina, într-o cameră încuiată din pivniță. Iar acum iepurașul trăiește alături de Mina și de celelalte animale de companie ale sale, și anume câinele Harold și motanul Chester.

Personaje

 Draculaș (în engleză: Bunnicula) - Draculaș este personajul principal al serialului, este un iepure vampir, și fost animal al lui Dracula. Acesta are câteva trăsături de vampir, cum ar fi să se ascundă de soare, să doarmă în sicriu, să zboare cu aripi de liliac. El nu poate vorbi româna prea bine (dar Harold îl înțelege întotdeauna). Lui Draculaș îi pasă foarte mult de Mina chiar dacă tinde să cauzeze nebunii ce duc la condiții supranaturale. De asemenea, orice altă legumă înafară de morcov îi cauzează diferite reacții (de exemplu dovlecelul îi mărește picioarele, iar usturoiul îl transformă pur și simplu într-un iepuraș schelet).
 Harold - Harold este celălalt animal de companie al Minei, și un câine maro. Acesta îi iubește foarte mult pe Chester și Draculaș, și pe Mina, dar nu prea pare a fi foarte deștept. De asemenea el spune că are câteva trăsături de copoi rusesc.
 Chester - Chester este pisica siameză a Minei. El este deseori iritat de Draculaș și speriat de lucrurile supranaturale și monștrii din jurul său și al prietenilor săi. Înăuntrul său Chester este gelos pe Draculaș.
 Mina - Mina este stăpâna de 14 ani a lui Chester, Harold și Draculaș care tocmai s-a mutat în New Orleans din America de Mijloc împreună cu tatăl ei. Se vede încă din generic că ea este cea care l-a eliberat pe Draculaș din închisoarea sa din sicriu cu o cheie pe care i-a dat-o mătușa ei, Marie. Mătușă Marie le-a lăsat un apartament lui Mina și tatălui ei, în care trăiește în prezent. Mama Minei nu apare niciodată și nici nu este menționată.
 Arthur - Arthur este tatăl Minei. Fața lui este nevăzută dar nu chiar toată ci doar ochi săi dar el spune întrebări cu gura zâmbareață. Dar întotdeauna acoperă ochi cu diferite lucruri. Întotdeauna spune la diferite întrebări doar în America.

Alte personaje 
 Marsha - Marsha este prietena Minei. Ea este speriată de lucrurile supranaturale la fel ca Chester. 
 Becky - Becky este și ea prietena Minei. 
 Scufia Roșie - Piticul este un pitic de grădină pe care Becky l-a cumpărat de la magazinul doamnei polidori. El în episodul "Neinvitat" a vrut să mănânce aceste 3 fete pentru că era flămând. El a vrut să mănânce aceste 3 adolescente cu ajutorul cărți Bucuria de a găti Oameni. De câte ori dacă pui scufia roșie pe pitic este pericol și este interzis să intre Draculaș în casa lui Becky și dacă ei scufia este din nou neînsuflețit și s-a terminat. El nu vorbește doar râde malefic. 
 Barbara - Barbara este mama lui Becky.
 Scott Dingleman - Scott este prietenul Minei.
 Lugosi - Lugosi este un porcușor de guineea și un fost prieten al găurii celor nedemni. El îl confundă pe Draculaș ca un stăpân pentru el dar acum este fostul stăpân, dar stăpânul din prezent este Marsha.

Episoade
Episoadele 53 ("Three Heads Are Better Than One") și 59 ("Jurassicnicula") au fost interzise de a fi difuzate în România, din cauza conținutului neadecvat și exagerat din intermediul scenelor acestora.

Legături externe
 

Seriale de animație
Desene animate
Personaje de desen animat
Boomerang
Cartoon Network
Desene animate produse de Warner Bros.